Carol Adams – attrice e danzatrice statunitense (1918-2012)
 Carol Adams – insegnante britannica (1948-2007)
 Carol J. Adams – scrittrice e attivista statunitense (1951)
 Carol Adams – politica australiana (1961)